Molekulska formula -{C7H10}- se može odnositi na:

 Norbornen
 1,3-Cikloheptadien
 1,4-Cikloheptadien